Mohamed Ramadan (ur. 1931) – libański szermierz,
 Mohamed Ramadan (ur. 1970) – egipski piłkarz nożny,
 Mohamed Ramadan (ur. 1984) – egipski piłkarz ręczny,
 Mohamed Ramadan (ur. 1986) – egipski bokser,
 Mohamed Ramadan (ur. 1988) – egipski aktor i piosenkarz,
 Mohamed Ramadan (ur. 1991) – libański piłkarz nożny,
 Muhammad Sa’id Ramadan al-Buti (1929-2013) – kurdyjski uczony sunnicki.